Marcus Wallenberg, född 2 september 1956 i Stockholm, är en svensk näringslivsprofil.

Utbildning
Han avlade examen 1980 vid Edmund A. Walsh School of Foreign Service vid Georgetown University i USA.

Karriär 
Tillsammans med kusinen Jacob Wallenberg är Marcus Wallenberg den ledande representanten för familjen Wallenberg och därför även styrelsemedlem i flera av Wallenbergstiftelserna. 

Wallenberg utsågs av Handelshögskoleföreningen till ledamot i och skattmästare (ekonomiansvarig) för Handelshögskolan i Stockholms direktion, Handelshögskolan i Stockholms högsta verkställande organ, 1996–2000.

Han var tidigare VD för Investor AB och är sedan 2004 styrelseordförande för SEB. Han har styrelseuppdrag i bland annat Saab AB samt varit styrelseordförande i  LKAB från oktober 2011 till våren 2014.  Han var från mars 2006 fram till slutet av 2008 ordförande i den internationella näringslivsorganisation Internationella Handelskammaren (ICC). Han är vidare medlem i organisationen Trilateral Commission.

Marcus Wallenberg är reservofficer i amfibiekåren.

Utmärkelser
 2000 - Invald som ledamot av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien
 2001 - Ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm (ekon.dr h.c.)
 2007 - Konungens medalj i 12:e storleken i serafimerordens band
 2018 - Promoverad till hedersdoktor vid Chalmers Tekniska Högskola med motiveringen (utdrag) "... Wallenberg ... har parallellt med sina industriaktiviteter gjort stora insatser för att stödja svensk forskning. Han är vice ordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) och har varit starkt drivande i flera av stiftelsens strategiska forskningssatsningar på senare år, till exempel Wallenberg Wood Science Center och Wallenberg Center for Quantum Technology - långsiktiga satsningar som har stor strategisk betydelse för Sverige. Han har även genom sin roll i stiftelsen på ett avgörande sätt bidragit till inrättandet och driften av Nanotekniklaboratoriet vid Chalmers. Han utses till hedersdoktor för sitt entreprenörskap och ledarskap kopplat till sitt engagemang inom forskningsfrågor."

Familj 
Wallenberg är son till Marc Wallenberg och Olga (född Wehtje). Han är kusin med Lukas och Ian Lundin. Wallenberg var från 1985 till 1994 gift med guldsmeden Caroline Wallenberg (född Månsson) och de fick tre barn tillsammans. Han är gift med Fanny Sachs, vars farfars far Josef Sachs grundade Nordiska Kompaniet. De har en son gemensamt. Fanny Sachs förde med sig fyra barn från två tidigare äktenskap.

Smeknamnet "Husky" fick Wallenberg av sin farfar Marcus Wallenberg.

Anfäder

Se även 
 Kreugerkraschen
 Wallenberg (släkt)
 Bonnier (släkt)
 Marcus Wallenbergpriset
 Lista över hedersdoktorer vid Handelshögskolan i Stockholm

Referenser

Noter 

Marcus Wallenberg (född 1956)
Personer inom Sveriges näringsliv under 2000-talet
Personer inom svenskt bankväsen
Personer med anknytning till Volvo
Medlemmar i Trilateral Commission
Svenska reservofficerare
Ledamöter av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Män
Födda 1956
Levande personer
Personer inom LKAB
Skandinaviska Enskilda Banken
Hedersdoktorer vid Handelshögskolan i Stockholm
Ledamöter i Handelshögskolan i Stockholms direktion
Personer verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm
Ledamöter i Handelshögskolan i Stockholms Advisory Board
Alumner från Edmund A. Walsh School of Foreign Service
Mottagare av Hans Majestät Konungens medalj
Hedersdoktorer vid Chalmers tekniska högskola
Personer med anknytning till Saab
Näringslivspersoner från Stockholm
Personer inom Sveriges näringsliv under 1900-talet
Svenska företagsledare